«Паучок» — российский мультипликационный фильм анимастудии «Башкортостан», 1994 года. В 1998 году фильм участвовал в фестивале «Таруса», но призами удостоен не был.

Сюжет 
Фильм-песенка для детей. Лохматый паучок строит жилище себе и своей избраннице.

Создатели 
Над мультфильмом работали:
 Мичурин А. С.
 Мичурина Е. А.
 Казакова И.
 Жучков А.
 Киреев В.
 Шестакова Н.

В мультфильме использована песня группы «Трям».

Примечания

Ссылки 
 «Паучок» на сайте киностудии «Башкортостан»

Рисованные мультфильмы России 1994 года
Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Киностудия «Башкортостан»